Cette page contient les pages d'homonymie de Amplificateur et Ampli.

Ampli est une apocope (raccourci) courante pour .

Amplificateur peut désigner :

électronique
 amplificateur électronique, système électronique augmentant la puissance d'un signal ;
amplificateur linéaire, amplificateur dont la linéarité est la principale caractéristique ;
amplificateur de puissance radiofréquence, amplificateur de sortie appliqué dans le domaine des radiofréquences ;
amplificateur Doherty, amplificateur RF à haut rendement (classe B modifié) ;
 amplificateur opérationnel, amplificateur électronique initialement conçu pour effectuer des opérations mathématiques en utilisant la tension comme image d'une autre grandeur ;
 amplificateur différentiel, amplificateur électronique qui multiplie la différence entre ses deux entrées par une constante ;
 amplificateur de mesure, amplificateur différentiel qui a été spécialement étudié pour être utilisé dans le but de faire des mesures ;
 amplificateur faible bruit, ou LNA, dispositif électronique chargé de mettre en forme des signaux très faibles, par exemple en provenance d'une antenne ;
 amplificateur audio, amplificateur électronique spécialement conçu pour amplifier avec peu de distorsion les signaux de fréquences audibles ;
 amplificateur pour guitare électrique, amplificateur audio prévu pour les guitares électriques ;

biologie
 amplificateur, région d'ADN qui peut fixer des protéines pour stimuler la transcription de gène ;

physique
 amplificateur optique, dispositif qui amplifie un signal lumineux sans avoir besoin de le convertir d'abord en signal électrique avant de l'amplifier avec les techniques classiques de l'électronique ;

énergie
 amplificateur d’énergie, réacteur nucléaire sous-critique dans lequel l'énergie cinétique de particules chargées est utilisée pour entretenir la réaction ;

travail
 amplificateur de force, système qui amplifie les fores : mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique.

Voir aussi 
 Classes de fonctionnement d'un amplificateur électronique
 Milieu amplificateur, matériau qui permet d'amplifier la lumière le traversant